La Forge de Vulcain est un épisode de la mythologie. Le thème est repris des Métamorphose d'Ovide, 4, 171-175, et se réfère au moment où Apollon, « le dieu Soleil qui voit tout » révèle à Vulcain l’adultère de Vénus avec Mars dont il a été le premier informé. Vulcain, époux offensé par cette nouvelle perd à la fois le contrôle de lui-même et du travail qu’il était en train de réaliser.

Ce thème est repris dans plusieurs œuvres :
 La Forge de Vulcain, toile de Diego Vélasquez ;
 La Forge de Vulcain, album de la série de bande dessinée Yoko Tsuno ;
 La Forge de Vulcain, tableau de Giorgio Vasari, une peinture à l'huile sur cuivre réalisée entre 1567 et 1568, conservée au musée des Offices.
 La Forge de Vulcain, gravure sur cuivre au burin réalisée par Georges Reverdy.